Чемпионат Франции по международным шашкам среди мужчин 1997 года  прошёл в Партене с 16 по 24 августа по круговой системе. В нём приняли участие 12 спортсменов.

 — Арно Кордье

 — Коффи Максим Куаме

 — Лоран Нико

Результаты

Ссылки 
 турнирная таблица с фотографиями на сайте KNDB

Спорт во Франции в 1997 году
1997 год в шашках
Спорт в Партене
Август 1997 года